Grad u Danskoj:
 Assens, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Assens (općina), općina u regiji Južna Danska